Edward Rushton ist der Name folgender Personen:

* Edward Rushton (Schriftsteller) (1756–1814), englischer Dichter, Schriftsteller und Buchhändler
 Edward Rushton (Komponist) (* 1972), britischer Pianist, Liedbegleiter und Komponist